La guerre de 625/620-609 av. J.-C. en Mésopotamie oppose les Babyloniens aidés des Mèdes aux Assyriens qui reçoivent le soutien de l'Égypte. Elle se solde par la destruction de l'empire assyrien.

Contexte 

À la mort Assurbanipal en 627, son fils Assuretililâni devient brièvement roi avant d'être tué lors d'une révolte, probablement suscitée par son frère Sin-shar-ishkun, du gouverneur de Babylone, Nabopolassar. Sin-shar-ishkun devient roi de l'Assyrie et Nabopolassar profite de l'occasion pour se proclamer roi de Babylone. La guerre se poursuit quand le nouveau roi assyrien cherche de nouveau à s'assurer la vassalité des Babyloniens à partir de 626/625 av. J-C.

La guerre 

Les premières tentatives assyriennes pour reprendre Babylone ont lieu vers 626/625. Uruk est reconquise mais rapidement reperdue vers 626 av. J-C. La situation demeure très instable à Babylone puisque les chroniques de l'époque évoquent tour à tour deux rois ou aucun pour l'année 626 av. J-C. Nabopolassar semble s'imposer alors comme le souverain de la ville. Rompant avec la stratégie des guerres précédentes, il attaque les Assyriens en dehors des murs babyloniens. Les Babyloniens parviennent ainsi à battre les Assyriens dans la région de Nippur, ville qui avait participé à la révolte de 652 av. J-C.

Ils lancent alors des attaques contre l'Assyrie elle-même et sont victorieux en 616 puis en 615 (bataille d'Arakpa) mais ils échouent devant Assur. La situation change l'année suivante alors que les Mèdes de Cyaxare se joignent à la lutte contre l'empire assyrien. En 615 av. J-C, Cyaxare bat les Assyriens à la bataille d'Arrapha puis, en 614 av. J-C, à Tarbisu. Les Mèdes contournent la résistance de Ninive et battent de nouveau les Assyriens à Assur (qui est prise et pillée), mais en 613 av. J-C les Babyloniens sont repoussés à Anat. Enfin, après trois mois de siège, Ninive tombe le 10 juillet 612 av. J-C et le roi assyrien Sîn-shar-ishkun meurt dans les combats. Nimrod est aussi détruite cette année-là.

Une tentative pour redresser l'empire assyrien est menée dans les provinces syriennes par Assur-uballit II. Avec le soutien des Égyptiens, il parvient à repousser les attaques des Babyloniens et des Mèdes contre Harran. Cette résistance dure jusqu'en 610 av. J-C, quand les Égyptiens retirent leur armée, Harran tombe alors aux mains des Mèdes et des Babyloniens et l'Empire Assyrien n'est plus. Assur-uballit II parvient alors à convaincre de nouveau les Égyptiens de lui fournir un soutien et une armée assiège Harran en 609 av. J-C avant d'être vaincue. Assur-uballit II trouve la mort lors de cette bataille.

Conséquences 

L'empire assyrien est détruit par la guerre. Les Mèdes annexent la partie nord tandis que les Babyloniens dirigent la partie sud. Enfin, les Égyptiens se sont installés dans l'ouest où ils ont établi plusieurs points d'appuis comme Karkemish.

Notes et références 

Guerre de l'Antiquité
Babylonie
Assyrie
Empire mède
Histoire de la Mésopotamie
Conflit du VIIe siècle av. J.-C.